Юнатан Айола Урсин Рашид (; ) — шведский и норвежский футболист, вратарь «Вернаму».

Клубная карьера 
На молодёжном уровне выступал за гётеборгские клубы «Кортедалу» и ГАИС. В 2008 году дебютировал во взрослом футболе за «Лерье-Ангеред» во втором шведском дивизионе. Затем перебрался в «Квидинг», но в его составе не провёл ни одного официального матча. В марте 2011 года перешёл в «Сюльвию». За два сезона, проведённых в команде принял участие в 19 матчах.

В марте 2013 года перешёл в норвежский «Стабек», с которым подписал двухлетний контракт. В норвежском клубе выступал за основную команду в третьем дивизионе. По этой причине через год покинул «Стабек» и присоединился в апреле 2014 года к «Альте». За новый клуб провёл только одну игру в первом дивизионе против «Нест-Сотра», а также два матче в кубке Норвегии. В августе 2014 года вернулся в Швецию, где стал игроком «Юнгшиле», но и там провёл только одну кубковую встречу.

В феврале 2015 года перешёл в норвежский «Фолло», за который принял участие в 28 матчах первого дивизиона. По окончании сезона подписал контракт с «Вернаму». В его составе дебютировал в Суперэттане 4 апреля в матче первого тура с «Треллеборгом». В этом сезона Рашид провёл все матчи чемпионата без замен.

24 ноября 2016 года перешёл в «Хеккен», где стал вторым резервным вратарём. Первую игру за команду провёл 23 августа 2017 года во втором раунде кубка страны с «Квибилле». 2 августа следующего года принял участие в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с немецким «Лейпцигом». В чемпионате Швеции дебютировал только в октябре 2018 года. В матче 26-го тура с «Эльфсборгом» Рашид вышел в стартовом составе и оставил свои ворота в неприкосновенности.

26 июля 2022 года вернулся в «Вернаму», подписав с клубом контракт, рассчитанный на полтора года.

Личная жизнь 
Родился и вырос в Гётеборге. Мать — норвежка, отец — нигериец. Является также гражданином Норвегии.

Достижения 
Хеккен:
 Финалист Кубка Швеции: 2020/21

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Сильвия»
Игроки ФК «Альта»
Игроки ФК «Юнгшиле»
Игроки ФК «Фолло»
Игроки ФК «Вернаму»
Игроки ФК «Хеккен»